Amaury Capiot (né en 1993), est un coureur cycliste belge ; 
 Johan Capiot (né en 1964), coureur cycliste belge.